Plaatsnamen:
Noordeinde (Assendelft), een buurtschap in de gemeente Zaanstad (Noord-Holland)
Noordeinde (Alkmaar), een dorp in de gemeente Alkmaar (Noord-Holland)
Noordeinde (Goes), een buurtschap in de gemeente Goes (Zeeland)
Noordeinde (Lansingerland), een buurtschap in de gemeente Lansingerland (Zuid-Holland)
Noordeinde (Nieuwkoop), een dorp in de gemeente Nieuwkoop (Zuid-Holland) 
Noordeinde (Oldebroek), een dorp in de gemeente Oldebroek (Gelderland)
Noordeinde (Oostzaan), een buurtschap in de gemeente Oostzaan (Noord-Holland)
Noordeinde (Stichtse Vecht), een gehucht in de gemeente Stichtse Vecht (Utrecht)
Noordeinde (Waddinxveen), een buurtschap in de gemeente Waddinxveen (Zuid-Holland)

Straten:
Noordeinde (Delft), een gracht en straat in de gemeente Delft
Noordeinde (Den Haag), de straat waar het Paleis Noordeinde gevestigd is
Noordeinde (Leiden), een straat in Leiden
Noordeinde (Wormerveer), een straat in Wormerveer

Koninklijke verblijven:
Paleis Noordeinde, het werkpaleis van Koning Willem-Alexander in Den Haag
Noordeinde 66, de voormalige woning van Koning Willem-Alexander in Den Haag